Borūjen kan syfta på följande platser:

Iran 

 Borūjen (kommunhuvudort i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Shahrestān-e Borūjen, kommun, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar